

Дани сећања 

780-е пне.